Dendrophyllia är ett släkte av koralldjur. Dendrophyllia ingår i familjen Dendrophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Dendrophyllia